Otto Jensen henviser til:

 Otto Jensen (teolog) - norsk teolog
 Otto Jensen (politiker) - dansk politiker